Giuseppe Caruso – brigante lucano
Giuseppe Caruso – schermidore
Giuseppe Caruso – scrittore